Петр Э́бен (, , Пардубицкий край — , ) — чешский ,  и .

Биография 

Вырос в г. Чешский Крумлов (Южная Богемия), воспитывался в католической вере. Учился игре на фортепиано, виолончели, органе. Как сын еврея был интернирован в 1944 в Бухенвальд. По окончании войны поступил в Пражскую музыкальную академию, учился у Павла Борковца (композиция) и Франтишека Рауха (фортепиано). С 1955 преподаватель на музыкальном отделении Карлова университета в Праге. C 1977 г. по 1978 г. преподавал композицию в Королевском Северном колледже музыки в Манчестере. С 1990 года профессор композиции в Академии музыкальных искусств в Праге и президент фестиваля «Пражская весна».

Его сын Марек Эбен (р. 18 декабря 1957) — актёр, певец и популярный телеведущий. Его племянник Лукаш Хурник (1967) — известный чешский композитор.

Творчество 
Известен своими фортепьянными и органными импровизациями, выступал с ними в Вестминстерском соборе, Нотр-Дам де Пари и других местах. Основные источники его музыки — чешский и моравский фольклор, церковные песнопения. Произведения Эбена исполняются на крупнейших музыкальных фестивалях Европы (Зальцбург, Авиньон и др.).

Избранные сочинения 
 Missa adventus et quadragesimae (1952)
 Органный концерт № 1 (1954)
 Sunday Music, для органа (1957—1959)
 Horká hlína (Горькая земля), кантата (1959—1960)
 Фортепьянный концерт (1960—1961)
 Песни на стихи Р. М. Рильке, для меццо-сопрано или баритона и фортепиано (1961)
 Laudes, для органа (1964)
 Ordinarium missae (1966)
 Apologia Socratus, оратория (1967)
 Труверская месса (1968—1969)
 Vox clamantis, для трех труб и оркестра (1969)
 Десять прелюдий на темы хоралов Чешских братьев, для органа (1971—1973)
 Pragensia, кантата (1972)
 Ночные часы, симфония (1975)
 Фауст, музыка к спектаклю (1976)
 Окна на Марка Шагала, для трубы и органа (1976)
 Гамлет, музыка к спектаклю (1976—1977)
 В честь Карла IV, кантата (1978)
 Mutationes, для органа (1980)
 Missa cum populo (1982)
 Kletby a dobrořečení, балет (1983)
 Krajiny patmoské, для органа и перкуссии (1984)
 В честь Дитриха Букстехуде, для органа (1987)
 Иов, для органа и чтеца (1987)
 A Festive Voluntary: Variations on Good King Wenceslas, для органа (1987)
 Органный концерт № 2 (1988)
 История Моцарта, для детского хора, на слова Я.Скацела (1988)
 Prague Te Deum, для смешанного хора, 4-х медных, тимпанов и перкуссии или органа (1989)
 Библейские пляски, для органа (1990—1991)
 Священные знамёна, оратория (1992—1993)
 Proprium festivum monasteriense, гимн (1993)
 Ветхозаветная фреска, для скрипки и фортепиано (1993)
 Amen—es werde wahr, хоральная фантазия для органа (1994)
 Momenti d’organo, для органа (1994)
 В честь Генри Пёрселла, для органа (1994—1995)
 Improperia, симфония для оркестра (1995)
 Apello, для гобоя и фортепиано (1995)
 Jeremiah, опера по драме С.Цвейга (1996—1997)
 Campanae gloriosae, для органа (1999)
 Лабиринт мира и Рай сердца, для органа и чтеца, по книге Я. А.Коменского (2002)

Признание 
Кавалер Ордена искусств и литературы (Франция, 1991), почётный доктор Карлова университета (1994), лауреат Премии за европейскую церковную музыку (2000), многих других национальных и зарубежных премий.

Примечания

Литература 
 Vondrovicová K. Petr Eben. Praha: Panton, 1995 (нем. изд. — 2000)
 A tribute to Petr Eben: to mark his 70th birthday year. Burnham-on-Crouch: Dvořák Society, 2000
 Vítová E. Petr Eben: sedm zamyšlení nad životem a dílem. Praha: Baronet, 2004

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060803043509/http://www.musica.cz/eben/index.html%7B%7Bref-en%7D%7D
 http://www.czechmusic.org/main.php?action=osobnosti&id=68 

Пианисты Чехии
Органисты Чехии
Оперные композиторы
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Награждённые медалью «За заслуги» 1 степени (Чехия)
Преподаватели Королевского Северного колледжа музыки
Почётные доктора Карлова университета